Furcsa pár, (1968) amerikai film Gene Saks rendezésében
 Furcsa pár 2., (1998) amerikai film Howard Deutch rendezésében
 Furcsa pár, (2015–2017) amerikai televíziós sorozat Matthew Perry, Danny Jacobson és Joe Keenan alkotásában